Webb är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

 Alan Webb (född 1983), amerikansk löpare
 Amy Webb (född 1974), amerikansk framtidsforskare och författare
 Aston Webb (1849–1930), engelsk arkitekt
 Beatrice Webb (1858–1943), brittisk socialreformator
 Chick Webb  (1905–1939), amerikansk jazztrumslagare och storbandsledare
 Clifton Webb (1889–1966), amerikansk skådespelare
 Cornelia Webb (född 1981), svensk smyckesdesigner
 Danny Webb (född 1958), brittisk skådespelare
 George Webb (1911–1998), engelsk skådespelare
 George James Webb (1803–1887), amerikansk kompositör
 Howard Webb (född 1971), engelsk fotbollsdomare
 James Webb, flera personer
 James Webb (guvernör) (död 1761), brittisk guvernör över Newfoundland och Labrador
 James Webb (installationskonstnär) (född 1975), sydafrikansk installationskonstnär
 James Webb (målare) (1825–1895), brittisk målare
 James E. Webb (1906–1992), amerikansk politiker och ämbetsman, demokrat, chef för NASA 1961–1968
Jim Webb (född 1946), amerikansk politiker och författare, republikan, senator för Virginia
 Jimmy Webb (född 1946), amerikansk musiker, sångare och kompositör
 John Webb (1611–1672), engelsk arkitekt
 Karrie Webb (född 1974), australisk golfspelare
 Lydia Webb (1788–1812), amerikansk skådespelare
 Marc Webb (född 1974), amerikansk regissör
 Matthew Webb (1848–1883), engelsk simmare, den förste som sam över Engelska kanalen
 Philip Webb (1831–1915), brittisk arkitekt och formgivare
 Philip Barker Webb (1793–1854), engelsk botanist
 Phyllis Webb (1927–2021), kanadensisk författare, poet och radioprogramledare
 Rhys Webb (född 1983), brittisk musiker
 Richard Wilson Webb (1901–1966), amerikansk deckarförfattare
 Robert Webb (född 1972), engelsk skådespelare
 Sarah Webb (född 1977), brittisk seglare
 Sidney Webb (1859–1947), brittisk socialreformator
 Spider Webb (racerförare) (1910–1990), amerikansk racerförare
 Steve Webb (född 1965), brittisk politiker, liberaldemokrat
 Violet Webb (1915–1999), brittisk löpare
 William Webb Ellis (1806–1872), engelsk präst
 William R. Webb (1842–1926), amerikansk politiker och pedagog, senator för Tennessee

Engelska efternamn